

Geografia 
 Dah – valle del Ladakh abitata dai Dardi, popolazione di origine indoeuropea.
 Dah – comune del Mali nel circondario di San

Sigle 
 Disordered Action of the Heart – nevrosi cardiaca

Codici 
 DAH – antico codice nazionale del CIO del Benin (dal vecchio nome Dahomey)
 DAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dathina (Yemen)
 DAH – codice vettore ICAO di Air Algérie
 dah – codice ISO 639-3 della lingua gwahatike

Altro 
 DAH – targa automobilistica di Dachau (Germania)